Энтони Колин Фишер (; род. 10 марта 1960, Сидней, Австралия) — австралийский прелат. Титулярный епископ Буруни и вспомогательный епископ Сиднея с 16 июля 2003 по 8 января 2010. Епископ Парраматта с 8 января 2010 по 18 сентября 2014. Архиепископ Сиднея с 18 сентября 2014.

Ранние годы и образование 
Колин Фишер родился старшим из пяти детей в Кроус Нест, Сидней, в семье Глории Магуреги, чей отец был испано-баскского происхождения, а мать была наполовину итальянкой, наполовину румынкой — она мигрировала со своей семьёй в Австралию из Азии в 1950-х годах — и Колина Фишера, фармацевта из Эшфилда с англо-ирландскими корнями. Он был крещён в церкви Святой Терезы в Лакембе и посещал приходскую школу в 1965 и 1966 годах. Семья Фишер жила в Белморе, Кентербери и Уайли-Парке, прежде чем переехать в Лонгвиль и Мэнли.

Фишер учился в начальной школе Святого Михаила в Лейн-Коув, Колледже Святого Креста в Райде и Колледже Святого Игнатия в Ривервью, где он обучался в 1977 году. Он шесть лет учился в Сиднейском университете, получив степень бакалавра искусств по истории с отличием и степень бакалавра права. Затем он занимался юридической практикой в ​​коммерческой юридической фирме «Clayton Utz», где составлял контракты на реконструкцию здания королевы Виктории. Он взял отпуск со своей работы юристом, чтобы отправиться путешествовать по Европе, чтобы определить свое призвание.

Священство

Ссылки 
 Информация

Примечания 

Архиепископы Сиднея
Доминиканцы